Тойгильдино — название нескольких населённых пунктов:
 Тойгильдино — село в Муслюмовском районе Татарстана.
 Тойгильдино — село в Моргаушском районе Чувашии.